Сан Франсиско де Органос има више значења:

 Сан Франсиско де Органос (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Франсиско де Органос, Рестауранте (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику